François Picard (1885-1961), général français ;
 François Picard (1831-1903), supérieur général des Assomptionnistes ;
 François Picard (1879-1939), zoologiste français ;
 François Picard (1921-1996), pilote automobile ;
 François Picard (1954-), ethnomusicologue.